Mineiros do Tietê kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mineiros do Tietê (ort), São Paulo, 
 Mineiros do Tietê (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar